Thil (Ain), municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Thil (Aube), municipi al departament de l'Aube (regió del Gran Est, França)
 Thil (Haute-Garonne), municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Thil (Marne), municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Thil (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est, França) 
 Thil-Manneville, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Thil-sur-Arroux, municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Le Thil, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Le Thil-Riberpré, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)